Astrakhanovka kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Dzhalilabad, distriktshuvudort, Dzjälilabab, 
 Astraxanovka, ort, Oghuz, 
 Qızmeydan, ort, Sjamachy, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar